Khaled Melliti peut désigner :
 Khaled Melliti (1971- ), historien tunisien.
 Khaled Melliti (1984- ), footballeur tunisien.